Cotes bezeichnet:

 Cotes (Valencia), eine Gemeinde in der Provinz Valencia, Spanien

Cotes ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrosio Cotes († 1603), spanischer Kapellmeister und Komponist
 Francis Cotes (* um 1725; † 1770), englischer Maler
 Jorge Noguera Cotes (* 1963), kolumbianischer Rechtsanwalt und Politiker
 Roger Cotes (1682–1716), englischer Mathematiker (Newton-Cotes-Formeln)

Siehe auch:
 Coates
 Coats